Строкино — название населённых пунктов в России:
 Строкино — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Строкино — железнодорожный остановочный пункт рядом с этим селом.
 Строкино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Строкино — село в Раменском районе Московской области.
 Строкино — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Строкино — село в Колосовском районе Омской области.
 Строкино — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Строкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Строкино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Строкино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Строкино — железнодорожная станция в Ивановском районе Ивановской области.